Битва при Сан-Фернандо — сражение, которое состоялось 25 июля 1927 года во время американской оккупации Никарагуа в период между 1926 и 1933 годами. 

Вскоре после сражения за Окоталь, экспедиция состоящая из семидесяти восьми американских морских пехотинцев и тридцати семи бойцов национальной гвардии Никарагуа, которую возглавлял майор Оливер Флойд были отправлены на сражение с повстанцами лидера Аугусто Сесар Сандино. Одним из промежуточных пунктов сражения был город Сан-Фернандо, где повстанцы Сандино поджидали своих соперников. Флойд разместил часового вне населённого пункта, чтобы предупредить своих бойцов морской пехоты и их союзников, но часовой покинул свой пост, чтобы побыть наедине с индийской девушкой в соседней хижине. Американские пехотинцы и войска Никарагуа вошли в Сан-Фернандо приблизительно в три часа ночи. В результате боя со стороны американских морских пехотинцев и войск Никарагуа пострадал 1 человек. Со стороны Сандино погибло около 11 человек. Также среди пострадавших числится один мирный житель.

Битва убедила майора Оливера Флойда, что ему «придется вести настоящую кампанию крови и грома» и участвовать «в настоящей небольшой войне».

Примечания 

1927 год в Никарагуа
Конфликты 1927 года
1927 год в США
Июль 1927 года
Сражения США